Save kan syfta på följande:
 Save, en flod i Zimbabwe och Moçambique)
 Save (baseboll), en statistisk kategori i baseboll
 Savè, kommun i Benin
 Savé (ort i Benin), centralorten i kommunen Savè